Открытый чемпионат Катара 2011 — 19-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в катарском городе Доха, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2011 году турнир прошёл с 3 по 8 января.

Первым номером посева в одиночном турнире стал Рафаэль Надаль (№ 1 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный разряд

См. также 
 Открытый чемпионат Катара по теннису среди мужчин
 Мировой тур ATP 2011
 Мировой тур ATP 250
 Открытый чемпионат Катара по теннису среди женщин 2011

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 

Катар
Теннис
Январь 2011 года
2011